

Toponymie 
Clairefontaine est le nom de plusieurs localités :

 Clairefontaine, hameau faisant aujourd'hui partie de la ville d'Arlon en province de Luxembourg (Région wallonne) ;
 l'ancienne abbaye de Clairefontaine, sise dans ce même village ;
 la nouvelle abbaye Notre-Dame de Clairefontaine, sise à Cordemois près de Bouillon en province de Luxembourg (Région wallonne).

 
 Clairefontaine-en-Yvelines, commune des Yvelines, connu pour son centre d'entraînement de football, le Centre national du football, qui abrite le centre de préformation de l'INF Clairefontaine ;
 Clairfontaine, commune de l'Aisne (région Hauts-de-France) ;
 Étival-Clairefontaine, commune des Vosges (région  Lorraine).

Entreprise 
 Clairefontaine est une société française de papeterie. Elle a son siège dans le département des Vosges, à Étival-Clairefontaine.